Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2006 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralcev. Marija Šarapova je postal prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2006